Васютін Володимир Володимирович — радянський космонавт українського походження.
 Васютін Сергій Іванович — народний депутат України.
 Васютін (Філюшкін) Василь Пилипович — партійний та комсомольський діяч.